Tacita steht für:

 Tacita (Mythologie), römische Göttin
 Tacita (Gattung), eine Gattung der Seeschnecken aus der Familie der Hornschnecken